Трёхстенки — село в Каменском районе Воронежской области России.

Административный центр Трехстенского сельского поселения

География

Улицы 
 ул. Колхозная,
 ул. Мира,
 ул. Победы,
 ул. Полевая,
 ул. Рабочая,
 ул. Садовая,
 ул. Свободы,
 ул. Солнечная,
 ул. Центральная.

История 
Село было населено выходцами из Острогожска в первой половине XVIII века. Раньше других здесь обосновались крестьяне Чулков, Вабиков, Ещенко.

По данным за 1767 год здесь было 18 дворов и проживало 67 человек мужского пола. Были они прихожанами Ильинской церкви Острогожска. Слово «стенка» в XVIII веке и начале XIX века у населения южной части Воронежской губернии означало земельный участок (буквально — край поля). Название села произошло от того, что земля его крестьянам давалась в трех местах, в «трехстенках», или эта земля была ограничена «тремя стенками» — тремя участками других поселений. Земли села Трехстенки принадлежали помещикам Каширину и Рощиной.

В первой половине XIX века появились частные школы. Частные школы открывали люди, не всегда имевшие образование, считалось, что если немного уметь читать и писать должен научить других. Была такая школа и в Трехстенках. В середине XIX века в селе появилась народная школа, а позднее — церковно-приходская.

Кирпичная церковь Успения Пресвятой Богородицы была построена в 1856 году, в 1881 году пристроена колокольня. В её приходе состояли жители слободы Трехстенки и хуторов Косенков и Кириченков. Церковь расположена в центре села на высоком холме. Территория обнесена кирпичной оградой с воротами. Кубический двухсветный объём храмовой части увенчан небольшим цилиндрическим световым барабаном с луковичным куполом. К храму примыкают пониженные равновысокие прямоугольная трапезная и полукруглая апсида. Нижний ярус двухъярусной колокольни несколько шире трапезной, образован повышенным четвериком с боковыми объёмами и крытым крыльцом западного входа. Ярус звона колокольни — восьмерик с широкими фасадными гранями. Венчает колокольню восьмигранный шатер с луковичной главкой. Углы всех фасадов подчеркнуты лопатками с филенками. Объёмы завершены сильно вынесенным карнизом. Северный и южный фасады четверика храма в нижней части декорированы филенками. Все проемы арочные, в рамках, с килевидными архивольтами на кронштейнах. Проемы светового барабана объединены подоконной полкой. В декоре колокольни черты русского стиля более выражены. Северный и южный фасады нижнего яруса завершены аттиками — закомарами. Сдвоенные окна объединены широкими килевидными наличниками. Грани яруса звона венчают килевидные кокошники, образующие венец в основании шатра.

В фасадном декоре церкви применена настенная живопись по штукатурке: в ложных окнах диагональных граней светового барабана — изображения Апостолов; в средней нише апсиды — икона Божией Матери; над западным входом, в полукруглой нише — изображение Тайной вечери. Внутри храмовая часть перекрыта четырёхлотковым со световым кольцом и распалубками над окнами второго света сводом; алтарь — конхой; трапезная — цилиндрическим сводом с распалубками над окнами. Подколокольное пространство первого яруса имеет парусный свод, а западное крыльцо — цилиндрический перекрытие. На стенах в трапезной и алтаре — масляные росписи, обновлённые в XX веке. Иконостас трехъярусный, рамы деревянные, резные, позолоченные. Аналогичные рамы у всех основных икон церкви. В 1994 году эта церковь поставлена под государственную охрану как памятник истории и архитектуры Воронежской области.

В 80-е годы XVIII века священником в церкви был Василий Федорович Лебедев. С 1905 года священником был отец Митрофан (Тихомиров). Службу он вел с большими перерывами до 1961 года. После его отъезда в церкви не было постоянного настоятеля. Лишь в 1969 году в Успенскую церковь приехал новый священник — отец Александр, в миру Александр Викторович Долгушев. До 1989 года он прослужил в Трехстенках, потом переехал в Каменку.

Достопримечательности 
Храм Успенской Богородицы

Известные уроженцы 
 Савченко Антон Севастьянович (1912—1945) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы, командир 76-мм пушки 172-го гвардейского стрелкового полка, гвардии старшина.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Каменского района (Воронежская область)